Ро́гонов — русская фамилия.

Известные носители:

 Рогонов, Алексей Александрович (род. 1988) — российский фигурист, выступающий в парном катании.
 Рогонов, Пётр Петрович (род. 1942) — российский политик, депутат Государственной Думы.